Otto steht für:
 Otto (Vorname) – zu Vornamensträgern siehe dort
 Otto (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 einen häufigen Herrschernamen, siehe Liste der Herrscher namens Otto
 Otto, Künstlername des Komikers, Sängers und Schauspielers Otto Waalkes (* 1948)
 Otto vom Lotto, Name einer Werbefigur der Westdeutschen Lotterie aus den 1990er Jahren
 (2962) Otto, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Otto-Programm, Deckname im Zweiten Weltkrieg
 Bravo Otto, ein Leserpreis der Jugendzeitschrift Bravo
 die Bezeichnung für den Motorentyp Ottomotor
 einen Mercedes-Benz-Geländewagen, mit dem Gunther Holtorf 215 Länder bereist hat und der heute im Mercedes-Benz-Museum steht
 Onkel Otto (hr), das Maskottchen des Hessischen Rundfunks
 eine Figur in der US-Pulp-Serie Captain Future, siehe Captain Future#Personen
 Unternehmen Otto, der Deckname für den deutschen Einmarsch in Österreich im Jahre 1938
 den Namen eines Hurrikans, der im Oktober 2010 über dem Atlantik auftrat, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010#Hurrikan Otto
 „Flotter Otto“, umgangssprachlich für Durchfall
 Otto Normalverbraucher, eine fiktive Person mit den durchschnittlichen Bedürfnissen der Gesamtbevölkerung
 Liste Otto, eine Zensurliste von verbotenen Büchern während der deutschen Besatzung Frankreichs
 Otto (Maskottchen), offizielles Maskottchen der Winter-Paralympics 2002
 Treibstoff Otto 2, Treibstoff für Torpedos

Unternehmen:
 Otto Group, ein internationaler Handelskonzern mit der Tochtergesellschaft OTTO als Versandhandelsunternehmen
 Atelier Otto, ehemaliges, 1883 gegründetes Fotoatelier in Paris, siehe Otto Wegener (Fotograf)
 Automobiles Otto, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Otto Gas Engine Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Otto Entsorgungssysteme, ein Hersteller von Abfallsammelbehältern, siehe ESE Group
 Ottomotto LLC, 2016 gegründetes und von Uber übernommenes US-Unternehmen zur Entwicklung selbstfahrender Autos
 Otto-Werke, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Otto’s, Schweizer Einzelhandelsunternehmen
 Glockengießerei Otto, auch Glockengießerei Hemelingen
 Glockengießerei Otto (Saarlouis)
 Gebrüder Otto GmbH & Co. KG, im Jahre 1901 gegründete Spinnerei in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis

Geographische Objekte:
 Otto (Arkansas), Vereinigte Staaten
 Otto (Illinois), Vereinigte Staaten
 Otto (Indiana), Vereinigte Staaten
 Otto Mills (New York), Vereinigte Staaten
 Otto (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Otto (Missouri), Vereinigte Staaten
 Otto (New Mexico), Vereinigte Staaten
 Otto (New York), Vereinigte Staaten
 Otto (North Carolina), Vereinigte Staaten
 Otto (Pennsylvania), Vereinigte Staaten
 Otto (Texas), Vereinigte Staaten
 Otto (West Virginia), Vereinigte Staaten
 Otto (Wyoming), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Oto
 Ottonen
 Oddo